Engelbert Humperdinck kan henvise til flere personer:
 Engelbert Humperdinck (komponist) – en tysk operakomponist (1854 – 1921)
 Engelbert Humperdinck (sanger) – en sanger (født 1936) der i virkeligheden hedder Arnold George Dorsey
 :en:Engelbert Humperdinck (album)